Kraftfeld beschreibt:

 Kraftfeld (Physik), ein Vektorfeld, welches die Kraft auf ein physikalisches Objekt beschreibt.
 Kraftfeld (Computerphysik), in einer Computersimulation eine Parametrisierung der potentiellen Energie, welche die Wechselwirkungen von Teilchen beschreibt.
 Kraftfeldanalyse, die in der Psychologie verwendete Analyse der sozialen und psychologischen Faktoren („Kräfte“), die eine Person oder eine Gruppe beeinflussen.
 in der Science Fiction eine hypothetische Barriere aus „Energie“, die einen Bereich gegen unerwünschtes Eindringen oder Angriffe schützt, siehe Energieschild.